South Gate kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Gate (Californië)
South Gate (Maryland)